Hejnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hejnice (okres Liberec)
 Hejnice (okres Ústí nad Orlicí)